Orquestra Simfònica de Galícia, orquestra amb seu a la Corunya, a Galícia
 Orde de Sant Jordi (del seu nom en rus Орден Святого Георгия, transliterat Orden Sviatogo Georgiia), condecoració militar de Rússia
 OpenSceneGraph, motor gràfic de codi obert